Cuidado con lo que deseas puede referirse a:

 Cuidado con lo que deseas (2020), película mexicana dirigida por Agustín Tapia.
 Cuidado con lo que deseas (2021), película española dirigida por Fernando Colomo.